Ouled Sidi Brahim se poate referi la:

Ouled Sidi Brahim, o comună în provincia Bordj Bou Arreridj din Algeria.
Ouled Sidi Brahim, o comună în provincia M'Sila, Algeria.